Jaag ist der Familienname folgender Personen:

 Otto Jaag (1900–1978), Schweizer Hydrobiologe
 Tobias Jaag (* 1947), Schweizer Rechtswissenschaftler